Терса — железнодорожная станция в Вольском районе Саратовской области в составе Терсинского муниципального образования.

География 
Находится на расстоянии примерно 3 километров по прямой на восток-северо-восток от восточной окраины районного центра города Вольск. Практически со всех сторон территория населенного пункта окружена территорией села  Терса.

Население
Население составляло 113 человек в 2002 году (96% русские),  95 в 2010.

Примечания

Населённые пункты Вольского района